Cour ovale, nom composé du mot cour, élément architectural, et de l'adjectif caractérisant la forme d'un ovale, peut désigner :
 la cour Ovale du château de Fontainebleau ;
 la Cour ovale, cour intérieure d'immeubles de l'île Feydeau à Nantes.